Toponímia:
 Canadà:
 Saint John's (Terranova i Labrador), capital de la província canadenca de Terranova i Labrador 
 Saint John (Nova Brunsvic), ciutat de Nova Brunsvic (Canadà)
 Saint-Jean-sur-Richelieu, població del Quebec antigament anomenada Fort Saint John
 Colònia de St. John's Island, nom de 1763 a 1798 de l'actual illa del Príncep Eduard
 Riu Saint John, a Nova Brunsvic.
 Carib: 
 Saint John's (Antigua i Barbuda), capital de l'estat antillà d'Antigua i Barbuda
 Parròquia de Saint John, a Antigua.
 Saint John (Barbados).
 Saint John (Dominica).
 Saint John (Grenada).
 Saint John (Illes Verges), a les Illes Verges Nord-americanes.
 Estats Units d'Amèrica:
 St. Johns (Arizona).
 Saint Johns (Florida).
 Comtat de Saint Johns, a Florida.
 St. Johns (Illinois).
 St. John (Indiana)
 St. John (Kansas)
 St. John the Baptist, a Louisiana.
 Saint John Plantation a Maine.
 St. Johns (Michigan) (Michigan)
 St. John (Missouri)
 St. John (Dakota del Nord)
 St. John (Washington)
 St. Johnsville (Nova York), al comtat de Montgomery, estat de Nova York.
 Illes Verges: Saint John (Illes Verges), a les Illes Verges Estatunidenques.
 Malta: San Ġwann, antigament Saint John.
 Saint John (Jersey), a Jersey (illes Anglonormandes)
 Edificis: Catedral Saint John the Divine, a la ciutat de Nova York
 Biografies: Saint-John Perse, poeta francès premi Nobel de literatura